EP (Extended play), glazbeni pojam
 Ep, književna vrsta
 Epski film, žanr filma s herojskim elementima

Opći pojmovi
 Europski parlament, gornji dom Europske unije
 Elvis Presley, američka rock'n'roll zvijezda
 El Paso, veliki grad u Teksasu, SAD
 En passant, potez u šahu

Glazba
EP (The 77s), rock album iz 1999. godine
EP (The Fiery Furnaces), indie rock album iz 2003. godine
EP (Luna), indie pop/rock album iz 1996. godine
EP (Mogwai), škotski post-rock album iz 1999. godine
EP (Crystal Antlers), EP iz 2008. godine

Sport
 Europsko prvenstvo
 u nogometu
 u košarci
 u rukometu (žene • muškarci • U-18)
 u atletici
 u hokeju na ledu
 u hokeju na travi (žene • muškarci)
 u hokeju na koturaljkama
 u dvoranskom hokeju (žene • muškarci)
 u bejzbolu
 u lacrosseu (žene • muškarci)
 u plivanju
 u veslanju
 u softbolu